

Anno 
 881 o 881 a.C.

Codici 
 881 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Toyota, nella Prefettura di Aichi, in Giappone

Matematica 
 881 – numero